Нелька́н —  топоним в России:

 Нелькан — село в Аяно-Майском районе Хабаровского края.
 Нелькан — упразднённый рабочий посёлок в Оймяконском районе Якутии.
 Нелькан — гора, северо-западнее хребта Тас-Кыстабыт, в правобережье р. Нелькан, координаты 64°28' с. ш. 143°19' в. д., код ГКГН 360472.
 Нелькан — ручей, правый приток р. Учча, координаты 65°36' с. ш. 143°17' в. д., код ГКГН 357042.
 Нелькан — река, левый приток р. Алазея, координаты 67°58' с. ш. 148°17' в. д., код ГКГН 124625.
 Нелькан — река, правый приток р. Индигирка, координаты 64°19' с. ш. 142°50' в. д., код ГКГН 124613.